1 Eemnes Binnen och Eenmes Buiten
2 Eemnes Binnen och Eemnes Buiten

Se även
 Lista över nederländska städer med stadsprivilegium, efter provins

 
Nederländska städer med stadsprivilegium